Ортакёй (устар. Ортакой; ) — распространённый в Турции топоним, который переводится как «средняя деревня». Помимо множества сёл, служит названием ряда более крупных населённых пунктов:

 Ортакёй — северный район (ранее пригород) Стамбула, где находятся Ортакёйская мечеть и Босфорский мост.
 Ортакёй — малый город в Каппадокии и соимённый ему район (уезд).
 Ортакёй — посёлок в провинции Чорум и соимённый ему район (уезд); построен на месте хеттского города Сапинува.
  — северный пригород Никосии, столицы Кипра.
 Ортакёй — прежнее (османское) название посёлка в Болгарии, ныне известного как Ивайловград.